Traces of Sadness — музичний альбом гурту Vanilla Ninja. Виданий у червні 2004 року лейблом Bros.  Альбом відносять до напрямку поп-рок.

Список пісень 
 Tough Enough (03:22)
 Traces Of Sadness (03:21)
 Stay (03:50)
 When The Indians Cry (03:44)
 Don't Go Too Fast (03:11)
 Heartless (03:49)
 Liar (03:36)
 Don't You Realize (03:48)
 Wherever (03:24)
 Metal Queen (03:54)
 Looking For A Hero (03:53)
 Destroyed By You (03:54)
 Traces of Sadness [розширена версія] (05:56)
 Heartless [розширена версія] (07:36)

Traces of Sadness Limited Edition cd 2 
 Blue Tattoo [акустична версія] (4'08")
 Tough Enough [акустична версія] (3'24")
 Don't Go Too Fast [акустична версія] (3'15")
 Liar [акустична версія] (3'35")
 Stay [акустична версія] (3'53")
 Metal Queen [акустична версія] (3'43")
 Destroyed By You [акустична версія] (3'52")
 Don't You Realize [класична версія] (3'49")
 Heartless [класична версія] (3'54")
 Traces Of Sadness [класична версія] (3'33")
 Looking For A Hero (Calssical Version) (4'17")
 Light Of Hope (3'37")
 Liar (Video)
 When The Indians Cry (Video)

Посилання 
 CD Starts Vanilla Ninja - Traces Of Sadness 

Альбоми Vanilla Ninja